Eana peut faire référence à :
 Parc de découverte Eana, site mêlant histoire et patrimoine naturel en Haute-Normandie (France).

EANA peut faire référence à :
 Alliance européenne d'agences de nouvelles (European Alliance of News Agencies)
 Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, l'ancien nom de l'association Esperanto-USA

Voir aussi 
 Eanna, temple d'Uruk, ville de l'ancienne Mésopotamie.
 Ráth Eanna, quartier nord de Dublin en Irlande.